

Сіріклі — присілок, Ібресинський район, Чувашія
 Сіріклі — присілок, Красноармійський район, Чувашія

Див. також 
 Зірікли